

Sigle 

ANAS peut désigner :
 ANAS S.p.A. (Azienda nazionale autonoma delle strade ; en français, Agence nationale autonome des routes), une société par actions italienne qui projette, construit et gère l'ensemble du réseau routier national italien ainsi que les autoroutes italiennes gratuites dont elle a la concession.

Prénom

Patronyme 

 Mâlik ibn Anas, (~715-~795), juriste musulman, fondateur d’une des 4 écoles juridiques (Madhhab) du droit musulman sunnite (école dite Malékite).

Anas peut désigner :
 Anas, en zoologie, un genre d'oiseaux aquatiques communément appelés canards et sarcelles ;
 anas (nom masculin pluriel), les parties ligneuses de plantes textiles comme le lin, séparées des fibres lors du teillage.